Koubia steht für:

 Koubia (Guinea), Stadt in Guinea
 Koubia (Niamey), Stadtteil von Niamey in Niger
 Koubia (Präfektur), Präfektur in der Region Labé in Guinea